Athamanta maxima är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques Denys Denis Choisy. Athamanta maxima ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
maxima